Ichoca (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Ichoca (plaats), een plaats in deze gemeente